With Body & Soul, также известный как The Incomparable Miss Julie London: With Body & Soul, — двадцать седьмой студийный альбом американской певицы Джули Лондон, выпущенный в 1967 году на лейбле Liberty Records. Продюсером альбома стал . Пианист и аранжировщик — .

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Джули Лондон
Альбомы Liberty Records